Mec ist der Familienname von
 Jaroslav Mec (* 1952), slowakischer Eishockeyspieler 

MEC ist die Abkürzung für:
 Maine Central Railroad, US-amerikanische Eisenbahngesellschaft
 Magna Entertainment Corporation, kanadisches Pferderennsportunternehmen
 Manta Air Base, IATA-Code des Flughafens in Ecuador
 nur für mechanischen Vorschub geeignet, eine mögliche Markierung gemäß EN 847-1/2 auf Werkzeugen für Holzbearbeitungsmaschinen
 Member of the Executive Council in Südafrika, ähnlich dem Ministeramt in Deutschland
 Memory Expansion Card, Erweiterungskarte in der Computertechnik 
 Ministério da Educação (Brasilien), Brasilianisches Ministerium für Bildung
 Mitsubishi Electric Corporation, eine Firma der Mitsubishi Gruppe
 Movement for Economic Change, eine Partei in Lesotho
 Myanmar Economic Corporation, ein Konzern im Einfluss des Militärs von Myanmar

MEC bezeichnet außerdem:
 MEC (Mediaagentur), ehemalige Mediaagentur der GroupM
 MEC METRO-ECE Centermanagement, Joint Venture von Metro AG und ECE Group

MEC